Objecte, ens limitat amb una funció precisa i que pot definir-se mitjançant les relacions externes amb el seu medi
 Objecte astronòmic, entitat física significativa, una associació o estructura que existeix a l'Univers
 Objecte (programació), unitat que en temps d'execució realitza les tasques d'un programa, o la instància d'una classe